Esquilache puede referirse a:

 Esquilache o Squillace, municipio italiano.
 Francisco de Borja y Aragón, Príncipe de Esquilache, virrey del Perú.
Tasa de Esquilache, tasa de trabajo indígena ordenada por el virrey.
 Leopoldo de Gregorio, Marqués de Esquilache, político italiano al servicio de Carlos III de España.
 Motín de Esquilache, revuelta que tuvo lugar en Madrid en 1766 contra el Marqués de Esquilache.
 Esquilache (película), filme de 1989 sobre el motín.